Molekulska formula -{C15H22N2}- se može odnositi na:

 5,N-Dimetil-N-izopropiltriptamin
 Etilizopropiltriptamin
 2-Me-DET
 Metilbutiltriptamin